L'édition 2019 du tournoi de tennis de Cabo San Lucas se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Diego Schwartzman remporte l'épreuve en simple, Romain Arneodo et Hugo Nys celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Argentin Juan Martín del Potro. Il est remplacé par Grégoire Barrère.

Lauréats 
Diego Schwartzman remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Taylor Fritz.

En double, Romain Arneodo et Hugo Nys décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Dominic Inglot et Austin Krajicek. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline. Ils deviennent ainsi les premiers Monégasques de l'ère Open à remporter un tournoi ATP.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cabo San Lucas
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cabo San Lucas
ATP 2019
Sport au Mexique en 2019
Tennis en juillet 2019
Tennis en août 2019